Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Collector Swedish Open) van 2013 vond plaats van 15 tot en met 21 juli 2013 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de negende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2013. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Het toernooi van 2013 trok meer dan 40.000 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelhoudster Polona Hercog was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Serena Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Zweedse Johanna Larsson in twee sets. Williams, die als het nummer één van de wereld enigszins misplaatst was op een toernooi van categorie International, schreef dusdoende haar 53e WTA-titel zonder setverlies op haar naam. Zij incas­seerde US$ 40.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp, die zich via het kwalificatietoernooi toegang tot het hoofdtoernooi had weten te bevechten, bereikte de derde ronde door onder meer af te rekenen met het zesde reekshoofd Lesja Tsoerenko. Ook haar landgenote Lesley Kerkhove betrad het hoofdtoernooi als kwalificante, maar zij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Catalina Castaño en Mariana Duque Mariño had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Duque Mariño en haar partner Teliana Pereira bereikten de halve finale, door onder meer het derde reekshoofd Koedrjavtseva/Savtsjoek te verslaan, waarna zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Anabel Medina Garrigues en Klára Zakopalová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Alexandra Dulgheru en Flavia Pennetta in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Spaanse Medina Garrigues had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Zakopalová een.

Het Nederlandse team Richèl Hogenkamp en Lesley Kerkhove sneuvelde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2013
Bastad